San Daniel puede referirse a:
 San Daniel, mártir católico de la provincia de Cosenza 
 San Daniel (Donatello), una estatua de bronce del altar de San Antonio de Padua en la basílica del Santo en Padua
 San Daniel (Gerona), una población y barrio de la ciudad de Gerona (Cataluña, España)